Weekend betegner ugens to fridage.

Weekend, Week-End eller Week-end kan også henvise til:

Film 
 Week-End, en dansk film fra 1935 af Lau Lauritzen & Alice O'Fredericks
 Weekend (film fra 1962), en dansk film af Palle Kjærulff-Schmidt
 Weekend (film fra 1967), en fransk film af Jean-Luc Godard
 Weekend (dansk film fra 2011), en dansk film af Ville Gideon Sörman
 Weekend (britisk film fra 2011), en britisk film af Andrew Haigh med Tom Cullen og Chris New
 Le Week-End, en britisk film fra 2013

Musik

Bands 
 The Weeknd, kunstnernavn for den canadiske R&B singer Abel Tesfaye
 The Weekend (canadisk band)
 Weekend (walisisk band)
 Weekend (amerikansk band)

Albums 
 The Weekend (Hey Mercedes album)
 Weekend (Kenny Lattimore album)
 The Weekend (Smashproof album)

Sange 
 "Weekend" (Bloodhound Gang sang)
 "Weekend" (Daz sang)
 "Weekend" (Earth and Fire sang)
 "Weekend" (Ladytron sang)
 "The Weekend" (Michael Gray sang)
 "Week End" (Lorie sang)
 "The Weekend" (Steve Wariner sang)
 "Week End" (X Japan sang)
 "Weekend" (Eddie Cochran sang)
 "Weekend", en sang af Robin Gibb fra albummet Robin's Reign
 "Weekend", a sang af Smith Westerns fra albummet Dye It Blonde

Litteratur

Publikationer 
 Weekendavisen - en dansk ugeavis
 Weekend Sex - et dansk pornografisk magasin

Romaner 
 The Weekend, en roman fra 1994 af Peter Cameron

Medier 
 Weekend-tv - Danmarks første private lokal-tv-station